Toponímia:
 Alts de França:
 Neuilly-sous-Clermont, municipi al departament d'Oise
 Neuilly-le-Dien, municipi al departament del Somme 
 Neuilly-l'Hôpital, municipi al departament del Somme 
 Neuilly-Saint-Front, municipi al departament de l'Aisne 
 Neuilly-en-Thelle, municipi al departament d'Oise 
 Cantó de Neuilly-Saint-Front, cantó al districte de Château-Thierry del departament de l'Aisne 
 Cantó de Neuilly-en-Thelle, divisió administrativa al districte de Senlis del departament d'Oise
 Alvèrnia-Roine-Alps:
 Neuilly-en-Donjon, municipi al departament de l'Alier
 Neuilly-le-Réal, municipi al departament de l'Alier 
 Cantó de Neuilly-le-Réal cantó al districte de Molins del departament de l'Alier
 Borgonya - Franc Comtat:
 Neuilly (Nièvre), municipi al departament del Nièvre 
 Neuilly (Yonne), municipi al departament del Yonne 
 Neuilly-Crimolois, municipi al departament de la Costa d'Or 
 Neuilly-lès-Dijon, antic municipi al departament de la Costa d'Or 
 Centre – Vall del Loira:
 Neuilly-le-Brignon, municipi al departament d'Indre i Loira
 Neuilly-en-Dun, municipi al departament de Cher
 Neuilly-en-Sancerre, municipi al departament de Cher
 Gran Est:
 Neuilly-l'Évêque, municipi al departament de l'Alt Marne 
 Neuilly-sur-Suize, municipi al departament de l'Alt Marne
 Cantó de Neuilly-l'Évêque, cantó al districte de Langres del departament de l'Alt Marne 
 l'Illa de França:
 Neuilly-sur-Marne, municipi al departament de Sena Saint-Denis 
 Neuilly-Plaisance, municipi al departament de Sena Saint-Denis 
 Neuilly-sur-Seine, municipi al departament dels Alts del Sena 
 Neuilly-en-Vexin, municipi al departament de Val-d'Oise 
 Cantó de Neuilly-sur-Marne, antic cantó al districte de Le Raincy del departament de Sena Saint-Denis 
 Cantó de Neuilly-Plaisance, antic cantó al districte de Le Raincy del departament de Sena Saint-Denis 
 Cantó de Neuilly-sur-Seine, cantó creat amb la reorganització cantonal del 2015 al districte de Nanterre del departament dels Alts del Sena 
 Cantó de Neuilly-sur-Seine-Nord, cantó dissolt el 2015 al districte de Nanterre del departament dels Alts del Sena 
 Cantó de Neuilly-sur-Seine-Sud, cantó dissolt el 2015 al districte de Nanterre del departament dels Alts del Sena 
 Estació de Pont de Neuilly, estació de la línia 1 del metro de París, a la localitat de Neuilly-sur-Seine, deu el seu nom al Pont de Neuilly
 Normandia:
 Neuilly (Eure), municipi al departament de l'Eure
 Neuilly-le-Bisson, municipi al departament de l'Orne 
 Neuilly-sur-Eure, municipi al departament de l'Orne
 Neuilly-la-Forêt, municipi al departament de Calvados
 Vacognes-Neuilly, municipi al departament de Calvados
 País del Loira: Neuilly-le-Vendin, municipi al departament de Mayenne (regió de País del Loira, França)
 Miscel·lània: Tractat de Neuilly, acord firmat a la ciutat de Neuilly-sur-Seine el 1919 entre els representants de Bulgària i de les potències vencedores de la Primera Guerra Mundial